Budimir je lahko:
 Budimir, osebno ime
 Budimir, naselje na hrvaškem